Bulići je lahko:
 Bulići, Bosna in Hercegovina
 Bulići, Hrvaška